Il singolare femminile del Western & Southern Open 2014 è un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka che non ha potuto partecipare per un infortunio al ginocchio destro.

La campionessa di quest'anno è Serena Williams che ha battuto in finale Ana Ivanović per 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (campionessa) 
  Simona Halep (quarti di finale)
  Petra Kvitová (secondo turno) 
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale) 
  Marija Šarapova (semifinale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno) 
  Jelena Janković (quarti di finale)

  Ana Ivanović (finale) 
  Viktoryja Azaranka (ritirata, per problemi al ginocchio)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Sara Errani (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Lucie Šafářová (terzo turno)

Wildcard 

  Christina McHale (secondo turno)
  Lauren Davis (primo turno) 

  Belinda Bencic (primo turno)

Qualificate

  Polona Hercog (primo turno)
  Karin Knapp (secondo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Annika Beck (secondo turno)
  Taylor Townsend (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)

  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Zarina Dijas (secondo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2014
WTA Tour 2014